Havel peut désigner :

Patronyme
 Daniel Havel (né en 1991), kayakiste tchèque ;
 Hippolyte Havel (1871-1950), activiste anarchiste ;
 Kelly Havel (née en 1978), de son vrai nom Petra Havlasová, actrice pornographique norvégienne ;
 Marian Havel (né en 1984), hockeyeur tchèque ;
 Miroslav Havel (1881-1958), compositeur tchécoslovaque de problèmes d'échecs ;
 Václav Havel (1936-2011), écrivain et homme politique tchèque.
 Olga Havlová (1933-1996), épouse du précédent
 Havel (chevalier), personnage emblématique récurrent dans les jeux Dark Souls, Dark Souls II et Dark Souls III

Toponyme
la Havel, rivière allemande, affluent de l'Elbe.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand